Személyek
 Nana vagy Nána (12. század), veszprémi püspök
 Nana (1800 k.–1896), apacs törzsfőnök
 Nana (1968–), német rapper
 Nana (1991–), dél-koreai énekesnő, színésznő és modell

Irodalom
 Nana (1880), Émile Zola regénye
 Nana, Jazava Ai mangasorozata
Filmek
 Nana (1914), olasz film Camillo De Riso rendezésében  
 Nana (1926), francia film Jean Renoir rendezésében  
 Nana (1934), USA film Dorothy Arzner és George Fitzmaurice rendezésében
 Nana (1944), mexikói film Roberto Gavaldón rendezésében
 Nana (1955), francia film Christian-Jaque rendezésében
 Nana (1970), svéd film Mac Ahlberg rendezésében   
 Nana (1979), Rafael Baledón filmje
 Nana (2005), japán film Ótani Kentaró rendezésében   
 Nana (1968), tv-sorozat John Davies rendezésében
Települések
 Nana, Călărași megye
Egyéb
 Nana, a Lady Pank lengyel rockegyüttes lemeze
 Nana, Nana rapper albuma
 Nana, keresztnév

Lásd még
 Nána